Andreas Bauch ist der Name folgender Personen:

* Andreas Bauch (Theologe) (1908–1985), deutscher Priester und Theologe
 Andreas Bauch (Physiker) (* 1957), deutscher Physiker 
 Andreas Bauch (Basketballspieler) (* 1985), österreichischer Basketballspieler